Кадыркул — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кадыркул — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Кадыркул — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.